Суперкубок Франции по футболу 2017 — 22-й матч Суперкубка Франции, в котором встретились чемпион сезона 2016/17 Монако и  и обладатель Кубка «ПСЖ» из Парижа. Встреча прошла 29 июля 2017 года на Ибн Баттута в Танжере. В 2011 году Танжер уже принимал у себя матч за Суперкубок Франции.

На счету «Пари Сен-Жермен» было 7 Суперкубка Франции, в том числе два последних, а на счету «Монако» 4 трофея

Отчёт о матче 

2017
Матчи ФК «Пари Сен-Жермен»
Матчи ФК «Монако»
События 29 июля
Июль 2017 года
Спорт в Марокко в 2017 году
Спорт во Франции в 2017 году
Европейские национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017
Спортивные соревнования в Танжере
Футбольные соревнования в Марокко
Спорт в Монако в 2017 году